Ebly bzw. Ébly steht für:

 Ébly (Belgien), wallonisch Éblî, eine Ortschaft in der belgischen Gemeinde Léglise
 Ebly (Lebensmittel), Markenname der Mars Deutschland GmbH für vorgegarten und behandelten Hartweizen
 Ebly (Radsportteam), ein Radsportteam

Familienname:
 Philippe Ebly (1920–2014), eigentlich Jacques Gouzou, belgischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ebli